Saale (rivier), een zijrivier van de Elbe in Duitsland
 Saale (schip, 1886), een schip dat betrokken was in de Hobokenbrand van 1900
 Saale, een zijriviertje van de  Leine in de deelstaat Nedersaksen in Duitsland
 Fränkische Saale, een zijrivier van de Main